Анато́лий Ильи́н: Ильин, Анатолий Алексеевич (род. 1930) — советский футболист.
 Ильин, Анатолий Михайлович (1931—2016) — советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года.
 Ильин, Анатолий Юрьевич (род. 1954) — советский футболист.